Meilenhofen ist der Ortsname von

 Meilenhofen (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Meilenhofen (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Meilenhofen (Nassenfels), Ortsteil des Marktes Nassenfels, Landkreis Eichstätt, Bayern